Montgallet – stazione della metropolitana di Parigi
 Rue Montgallet – strada del XII arrondissement di Parigi